Младен Жујовић може да се односи на:

 Младен М. Жујовић (1811-1894), управник града Београда, пуковник, начелник Главне војне управе, државни саветник.
 Младен Жујовић (потпуковник) (1895-1969), српски правник и политичар, четнички потпуковник.